Александр Фёдорович Тупицын () — советский военный дирижёр, народный артист РСФСР.

Биография 
Александр Фёдорович Тупицын родился а в селе Кохма Владимирской губернии (ныне Ивановская область). В 1932—1939 годах был руководителем самодеятельного детского духового оркестра Дома пионеров в Москве. С 1943 года — дирижёр духовых оркестров и различных ансамблей Советской Армии.

В 1946 году окончил Московскую консерваторию (педагог Л. М. Гинзбург). В 1955—1974 годах — художественный руководитель и дирижёр Ансамбля песни и пляски Московского округа ПВО. С 1980 года был художественный руководитель и главный дирижёр Сводного духового оркестра автопредприятий города Москвы.

С 1974 года — преподаватель Московского музыкального училища имени Октябрьской революции.

Ему принадлежат марши и фантазии, а также переложения для духового оркестра.

Умер в 1998 году в Москве. Похоронен в колумбарии Кунцевского кладбища.

Семья 
 Жена — Лидия Ивановна Тупицына (1919—1992).

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (18.12.1962).
 Народный артист РСФСР (1968).

Аранжировки 
 Марш «Матроская слава»
 Марш «Флотский комсомол»
 Марш на темы песен о Великой Отечественной войне
 Марш «Беспокойные сердца» на темы песен о комсомоле
 Марш на темы песен В. Мурадели
 Марш на темы песен С. Туликова
 Фантазия на темы песен Т. Хренникова
 Марш на темы песен Т. Хренникова (зап. 1970)
 Марш на темы песен О. Фельцмана (зап. 1970)
 Марши на темы песен Б. Терентьева (изд. 1972)
 Марш «БАМ» на темы песен о Байкало-Амурской магистрали (изд. 1979)
 Марш на темы песен С. Каца (изд. 1981)
 Марш на темы песен Н. Богословского (изд. 1984)
 Марш на темы шахтёрских песен Н. Богословского (изд. 1986)
 Марш на темы пионерских песен (изд. 1986)
 Марш на темы песен В. Левашова (изд. 1987)
 Марш на темы песен об автомобилистах (изд. 1990)
 Марш «Юный пионер» на темы пионерских песен советских композиторов (изд. 1990)
 Марш на темы революционных песен (изд. 1991)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Московской консерватории
Военные дирижёры и капельмейстеры СССР
Преподаватели Московского института музыки имени А. Г. Шнитке